Mustansir ist der Name folgender Personen

 Al-Mustansir (Abbaside) (1192–1242), achtunddreißigster Kalif der Abbasiden 
 Al-Mustansir II. († 1261), Kalif der Abbasiden in Kairo
 Muhammad I. al-Mustansir († 1277), Kalif der Hafsiden in Ifriqiya